Евертурнео (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Евертурнео — місто у Швеції, у лені Норрботтен.